Вату́тин — русская фамилия; имеет женскую форму . Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Савватий, означающего по-древнееврейски «суббота» .

Известные носители:
 Ватутин, Анатолий Николаевич (Иванович) (1935—2003) — советский хоккеист, тренер.
 Ватутин, Евгений Иванович (род. 1962) — советский и белорусский шашист.
 Ватутин, Иван Павлович (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ватутин, Николай Фёдорович (1901—1944) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.

См. также 
 Ватутино (значения)
 Улица Ватутина
 Проспект Ватутина

Примечания